Bundestagswahlkreis Osterholz steht für:

 Bundestagswahlkreis Osterholz – Verden
 Bundestagswahlkreis Cuxhaven – Osterholz